Fire Down Below peut désigner :
 Fire Down Below (en français L'Enfer des tropiques) est un film de Robert Parrish sorti en 1957 ;
 Fire Down Below (en français Menace toxique) est un film avec Steven Seagal sorti en 1997.